Основное значение:
 Тир (стрельбище) — спортивное сооружение для стрельбы

Другие значения:
 Тир (город) — древний финикийский город
 Тир — сельское поселение на территории города Випперфюрт в Германии.
 Тир (бог) — бог письменности, мудрости, знаний, защитник наук и искусств, прорицатель судьбы в армянской мифологии.
 Тир — специальный защитный состав из смолы и сала, которым ранее покрывали, вместо окраски, некоторые части судна.
 Тюр — бог Тюр, Тир, Тиу, Тиваз, в германо-скандинавской мифологии «бог битвы», сын Одина и его жены Фригг.
 Тир () — женщина-рабыня в скандинавской социальной системе эпохи викингов.
 Тир (месяц) — месяц иранского календаря.
 Тир (мультфильм) — мультфильм
 Тир, Ольга Владимировна (род. 1989) — российская футболистка.

См. также 
 Тира
 TIR (ТИР)

Примечания